Edward Amos Irvine, dit Ted Irvine, (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel. .

Carrière
Irvine était ailier gauche. Il a marqué 331 points en 774 matchs joués sur une carrière professionnelle de 15 ans. Dans sa carrière dans la LNH, Irvine a joué pour les Bruins de Boston, Kings de Los Angeles, Rangers de New York et Blues de Saint-Louis entre 1963 et 1977.

Vie privée
Irvine est aussi le père du lutteur de la AEW et chanteur du groupe de heavy metal Fozzy, Chris Jericho. Il est marié à Bonnie Davis de Winnipeg, Manitoba. Irvine est d'ascendance écossaise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1961-1962||Canadiens de St. Boniface||MJHL||36||6||7||13||4||4||5||0||5||0
|-
|1962-1963||Canadiens de St. Boniface||MJHL||32||31||23||54||13||8||7||5||12||6
|-
|1963||Wheat Kings de Brandon||Coupe Memorial||-||-||-||-||-||5||2||2||4||4
|-
|1963-1964||Canadiens de St. Boniface||MJHL||19||17||11||28||19||-||-||-||-||-
|-
|1963-1964||Braves de Winnipeg||MJHL||10||3||5||8||2||-||-||-||-||-
|-
|1963-1964||Bruins de Boston||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1963-1964||Bruins de Minneapolis||CPHL||3||1||5||6||0||4||1||1||2||2
|-
|1964-1965||Bruins de Minneapolis||CPHL||68||15||16||31||40||5||0||1||1||6
|-
|1965-1966||Blazers d'Oklahoma City||CPHL||69||26||20||46||27||9||6||3||9||4
|-
|1966-1967||Blazers d'Oklahoma City||CPHL||63||15||17||32||54||11||6||1||7||0
|-
|1967-1968||Kings de Los Angeles||LNH||73||18||22||40||26||6||1||3||4||2
|-
|1968-1969||Kings de Los Angeles||LNH||76||15||24||39||47||11||5||1||6||7
|-
|1969-1970||Kings de Los Angeles||LNH||58||11||13||24||28||-||-||-||-||-
|-
|1969-1970||Rangers de New York||LNH||17||0||3||3||10||6||1||2||3||8
|-
|1970-1971||Rangers de New York||LNH||76||20||18||38||137||12||1||2||3||28
|-
|1971-1972||Rangers de New York||LNH||71||15||21||36||66||16||4||5||9||19
|-
|1972-1973||Rangers de New York||LNH||53||12||8||20||54||10||1||2||4||20
|-
|1973-1974||Rangers de New York||LNH||75||26||20||46||105||13||3||5||8||16
|-
|1974-1975||Rangers de New York||LNH||79||17||17||34||66||3||0||1||1||11
|-
|1975-1976||Blues de Saint-Louis||LNH||69||10||13||23||80||3||0||2||2||2
|-
|1976-1977||Blues de Saint-Louis||LNH||69||14||14||28||38||3||0||0||0||2
|-
|1977-1978||Braves de St. James||||12||6||6||12||30||-||-||-||-||-

|724||154||177||331||657||83||16||24||40||115

|213||57||58||115||121||29||13||6||19||12

Notes et références

Liens externes
La biographie de Ted Irvine at Temple de la renommée du hockey du Manitoba

Naissance en décembre 1944
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Minneapolis
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis